
Косте́нко — українське прізвище, походить від імені Кость, Костянтин.

Відомі носії

А 
 Костенко Алла Андріївна ( 1937) — український художник по костюмах.
 Костенко Анатолій Олександрович (1920—1996) — український живописець.
 Костенко Анатоль Ілліч (1908—1997) — український письменник і літературознавець.
 Костенко Андрій Михайлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Костенко Антон Віталійович ( 1988) — український історик та музеєзнавець.
 Костенко Артем Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Костенко Валентин Григорович (1895—1960) — український композитор.
 Костенко Василь Семенович (1912—2001) — український партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2—3 скликань.
 Костенко Веніамін Павлович (1903—1969) — харківський архітектор і художник.
 Костенко Віталій Михайлович (1971—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Костенко Володимир Іванович (1949—1996) — український історик-сарматолог
 Костенко Володимир Іванович (1951—2013) — український журналіст.
 Костенко Володимир Миколайович — старший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Костенко Володимир Поліектович (1881—1956) — інженер, демократ-революціонер, один з організаторів суднобудування в СРСР.
 Костенко Володимир Семенович (1937—1990) — український кінорежисер, сценарист.
 Костенко Володимир Сергійович (р. н. невід.) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Костенко Григорій Васильович (1919—2004) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).
 Костенко Григорій Федорович (1925—1996) — український науковець, кандидат технічних наук (1965).

Д 
 Костенко Діонісій Анатолійович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костенко Дмитро (1966—2009) — український журналіст і перекладач.
 Костенко Дмитро Дмитрович (1937—2010) — радянський футболіст, півзахисник і нападник.

І 

 Костенко Ігор Ігорович (1991—2014) — учасник Євромайдану з Небесної сотні. Герой України, вікіпедист року-2014.
 Костенко Ігор Станіславович ( 1963) — український громадський діяч і військовик, старший лейтенант ЗСУ, учасник війни на сході України.

К 
 Костенко Катерина Василівна ( 1984) — українська фігуристка.
 Костенко Костянтин Олегович (1994—2014) — сержант Збройних сил України, учасник-російсько-української війни.
 Костенко Костянтин Євтихійович (1879—1956) — українськийхудожникю

Л 
 Костенко Ліна Василівна ( 1930) — українська письменниця-шістдесятниця, поетеса.
 Костенко Людмила Василівна ( 1954) — український хоровий диригент, педагог, науковець.
 Костенко Людмила Василівна ( 1979) — депутат Київради VII—VIII скликань, громадський діяч.

М 
 Костенко Микола Васильович ( 1939) — український письменник з Полтавщини.
 Костенко Микола Павлович (1916—1976) —український культурний діяч, журналіст, редактор, письменник, публіцист.

Н 
 Костенко Наталія Василівна ( 1941) — український літературознавець, віршознавець.

О 
 Костенко Олександр Миколайович ( 1949) — український вчений у галузі юриспруденції і філософії.

П 

 Костенко Павло Іванович ( 1966) — народний депутат України 5-го та 6-го скликань від Блоку Юлії Тимошенко.
 Костенко Павло Петрович ( 1976) — народний депутат України 8-го скликань від Об'єднання «Самопоміч».
 Костенко Павло Феодосійович ( 1927) — український письменник.

Р 
 Костенко Роман Васильович ( 1983) — військовослужбовець СБУ. Народний депутат України 9-го скликання. Ветеран АТО, «кіборг».

С 
 Костенко Сергій Олександрович (р. н. невід.) — полковник МВС України, учасник російсько-української війни.
 Костенко Сергій Олександрович (1963—2010) — український лінгвіст, синолог, викладач і перекладач.
 Костенко Сергій Петрович (1868—1900) — український живописець.

Ф 
 Костенко Федір Андрійович (1864 — після 1930) — український культурний діяч, драматург, театральний актор, режисер.
 Костенко Федір Якович (1896—1942) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант, командувач фронтами та арміями у роки Другої світової війни.

Ю 
 Костенко Юрій Васильович ( 1945) — український дипломат, надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Костенко Юрій Іванович ( 1951) — український політик, народний депутат України п'яти скликань, голова УНП.

Псевдоніми 
 Сенів Юрко (псевдонім Костенко) (1923—1946) — діяч ОУН та УПА.

Див. також 
 Костенки